Zimsko prvenstvo Jugoslavije za 1963. godinu je osvojio Partizan iz Beograda. 
Natjecanje se održavalo u Zagrebu u veljači 1963.

Ljestvica

Poveznice 
 Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije 1963.

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 vaterpolovesti.com, Pola veka od prvog trofeja crno-belih !, objavljeno 26. veljače 2013., pristupljeno 26. listopada 2016.

1963.